Umbele steht für:

 Umbele-Inseln, indonesische Inselgruppe bei Sulawesi mit:
 Umbele (Insel), Insel
 Umbele Gunung, Insel
 Umbele Mandidi, Insel
 Umbele (Südbungku), ein administratives Dorf (Desa) auf Umbele Gunung

 Umbele (Bumi Raya), indonesisches Dorf im Distrikt Bumi Raya auf Sulawesi